Лобан — власна і загальна назва.

Топоніми

Лобан (Санта-Марія-да-Фейра)
 Лобан, Жіан, Лореду і Гізанде

Інше 
Лобань (риба)